

Geografia

Austria 
 Hohenbrugg – frazione di Bad Waltersdorf, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Hohenbrugg an der Raab – frazione di Fehring, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Hohenbrugg-Weinberg – ex comune ora accorpato a Fehring, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)